Anticira (Focide) – città antica e moderna della Focide, ora appartenente all'unità periferica della Beozia
 Anticira (Tessaglia) – antica città della Tessaglia, nella zona del golfo Maliaco